Mužská čtyřhra RPM Open 2020 probíhala ve druhé polovině srpna 2020, během druhého hracího týdne mužské sezóny po pětimesíčním přerušení v důsledku koronavirové pandemie. Deblová soutěž navázala na štvanický I. ČLTK Prague Open.  Do čtyřhry pražského tenisového challengeru konaného na antuce klubu TK Spoje Praha nastoupilo šestnáct dvojic.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený pár 29letých Nizozemců Sander Arends a David Pel, který ve finále zdolal švédsko-portugalské turnajové trojky Andrého Göranssona a Gonçala Oliveiru po zvládnutých koncovkách setů 7–5 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 125 bodů a získali třetí společnou trofej, respektive po triumfu v Koblenzi druhou v probíhající sezóně. Arends vybojoval dvacátý sedmý deblový titul na okruhu ATP Challenger Tour a pro Pela to bylo devatenácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Andrés Molteni /  Hugo Nys (1. kolo)
  Artem Sitak /  Igor Zelenay (1. kolo)
  André Göransson /  Gonçalo Oliveira (finále)
  Sander Arends /  David Pel (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Prague Open
ATP Challenger Tour 2020
Tenis v Česku v roce 2020